Delfín est le nom du dauphin commun à bec court en espagnol. Delfín peut désigner :

Personnes 
Delfín est un prénom masculin et un nom de famille, porté notamment par :
 Delfín Jerez, un acteur espagnol ;
 Delfín Benítez Cáceres (1910-2004), un joueur international de football paraguayen et argentin ;
 Victor Delfín, un sculpteur et artiste peintre péruvien.

Typonymes 
 Urbanización Delfín Mendoza, une localité au Venezuela ;
 Delfín, une pointe et péninsule ainsi qu’une colline dans la zone du Traité sur l'Antarctique

Sport 
 le Delfín Sporting Club, un club de football équatorien.

Art 
 Delfin, un film argentin réalisé par Gaspar Scheuer et sorti en 2019.

Militaire 
 le Delfín, un sous-marin de classe Daphné de la marine espagnole.

Voir aussi 
 Delphin